Buchanan Street (straat), een winkelstraat in Glasgow;
Buchanan Galleries, een winkelcentrum aan deze straat;
Buchanan Street (metrostation), een metrostation aan deze straat;
busstation Buchanan Street, een busstation naast het metrostation;
Station Glasgow Buchanan Street, een in 1966 gesloten treinstation.